Серге́й Гри́шин:
 Гришин, Сергей Владимирович (1917—1994) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Гришин, Сергей Ильич (1915—?) — Герой Социалистического Труда.
 Гришин, Сергей Сергеевич (род. 1973) — российский футболист.
 Гришин, Сергей Фёдорович (род. 1951) — советский футболист, российский тренер.